Geografia:
Ternate, illa i ciutat de l'arxipèlag de les Moluques, a Indonèsia.
Ternate, municipi italià de la Llombardia, a la província de Varese.
Ternate, municipi filipí de l'illa de Luzon, a la província de Cavite.
 Història:
Sultanat de Ternate, antic regne musulmà d'Indonèsia.